Freguesias portuguesas
Macinhata da Seixa — no concelho de Oliveira de Azeméis
Macinhata do Vouga — no concelho de Águeda

Desambiguações de topônimos